Константинос Цимикас (; 12. мај 1996) јесте грчки фудбалер који игра на месту левог бека. Тренутно наступа за енглески клуб Ливерпул и репрезентацију Грчке.

Пре него што је прешао у Ливерпул, играо је за Олимпијакос, Есбјерг и Вилем II.

Статистике

Клуб

Репрезентација

Успеси 
Олимпијакос

 Суперлига Грчке: 2015/16, 2019/20.
 Куп Грчке: 2019/20.

Ливерпул

 ФА куп: 2021/22.
 Лига куп: 2021/22.
 Лига шампиона: финалиста 2021/22.

Појединачни

 Грчки играч године: 2019/20.
 Члан идеалне екипе сезоне у Суперлиги Грчке: 2019/20.

Референце

Спољашње везе 

 
 

Рођени 1996.
Грчки фудбалери
Грчки фудбалски репрезентативци
Одбрамбени играчи у фудбалу
Фудбалери Олимпијакоса
Фудбалери Есбјерга
Фудбалери Вилема II
Фудбалери Ливерпула
Фудбалери Суперлиге Грчке
Фудбалери Ередивизије
Фудбалери Премијер лиге